Oliver Springs puede referirse a:
Municipio de Oliver Springs (Arkansas), municipio en el condado de Crawford, estado estadounidense de Arkansas;
Oliver Springs (Tennessee), pueblo en los condados de Anderson, Roane y Morgan, estado estadounidense de Tennessee.